Vania steht für:
 die französische, italienische und spanische Transkription des Vornamens Wanja, siehe Wanja (Vorname)
 einen Zyklon, siehe Südpazifische Zyklonsaison 1994–1995#Tropischer Zyklon Vania
 Vânia Fernandes, eine portugiesische Sängerin

Vânia steht für:
 die portugiesische Transkription des Vornamens Wanja

Siehe auch:
 Vanja, Vanya, Wanja

en:Vânia
fr:Vania
it:Vania